FRS se poate referi la:

 Federația Română de Scrimă
 Federația Română de Snooker
 Federația Română de Squash
 Fellow of the Royal Society